Gollum est un logiciel wiki qui utilise Git pour le stockage, écrit principalement en Ruby. C'est le moteur de wiki utilisé par le service d'hébergement  GitHub.

Formats supportés 
Les pages wikis Gollum sont simplement des repository git qui adhèrent à un format spécifique. Les pages peuvent être écrites dans différents formats comme Markdown, Asciidoc, ReStructuredText, Créole et le langage de balisage de MediaWiki .

Modifications 
La modification des pages peut être effectuée à travers son interface web, son API ou par modification des fichiers dans le repository git.

Références

Liens externes 
 Git repository
 Wiki Officiel

Logiciel libre sous licence MIT
Forge logicielle libre
Moteur de wiki
Ruby